Умада ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос. Занимает площадь 85,20 км². Население — 144 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación Provincial de Burgos
 El portal de la provincia
 Municipio de Humada

Муниципалитеты Бургоса